Brotgasse ist ein Straßenname, der im deutschsprachigen Raum mehrmals vertreten ist und in der Regel auf den Standort von Backhäusern oder Bäckereien zurückgeht. Daneben kommt auch der Name „Brotstraße“ vor. Die alte Schreibung „Brod“ für „Brot“ dürfte etwa dem Straßennamen „Brodgasse“ in Salzburg zugrunde liegen, aber nicht jedem Straßennamen, der die Silbe „Brod“ enthält.

Brotgassen in Deutschland 
 Brotgasse in Aurich (Vaihingen an der Enz) mit noch genutztem Backhaus
 Brotgasse in Dingelsdorf
 Brotgasse in Bettenfeld
 Brotgasse in Rotenburg an der Fulda mit zahlreichen Baudenkmälern

Ehemalige Brotgassen in Deutschland 
 Brotgasse in Mainz, heute Teil der Quintinsstraße
 Brotgasse in Weingarten, heute Zeppelinstraße
 Brotgasse in Worms

Brotgassen in der Schweiz 
 Brotgasse in Zürich, ehemals Bäckergasse

Entsprechungen zum Straßennamen „Brotgasse“ in anderen Sprachen 
 Chlebny-Gasse in Moskau

Siehe auch:
 Brotstraße

Einzelnachweise 

Straßenname